

Wydarzenia 

 Cesarstwo Rzymskie
 Tyberiusz wygnany na wyspę Rodos

Urodzili się 

 Jan Chrzciciel
 17 kwietnia – najwcześniejsza z teoretycznych dat narodzin Jezusa Chrystusa.

Przypisy 

94